All I Ever Wanted (Brian Melo), een nummer van Brian Melo
 All I Ever Wanted (Basshunter), een nummer van Basshunter
 All I Ever Wanted (album), een studioalbum van Kelly Clarkson